Horvátország
Szent Péter-kápolna (Gotalovec)
Szent Péter-kápolna (Petrova Gora)